739 steht für:
 739 n. Chr.
 Boeing 737-900 (IATA-Flugzeugtypencode), siehe Liste der Flugzeugtypencodes

Siehe auch: